Sunday Morning (en idioma inglés significa Domingo por la mañana) puede hacer referencia a:

 Sunday Morning, un programa de radio canadiense que era emitido por CBC Radio One desde 1976.
 CBS News Sunday Morning, un noticiero televisivo emitido por CBS en Estados Unidos desde el año 1979.
 Sunday Morning un noticiero televisivo emitido por TBS en Japón.
 Sunday Morning, un poema de Wallace Stevens.

Álbumes 

 Sunday Morning, un álbum de 2002 de Jake Shimabukuro.
 [[Sunday Mornin' (álbum)|Sunday Mornin''']], un álbum de 1961 de Grant Green.
 Sunday Morning, una canción de 1986 de The Bolshoi.

 Películas 
 Sunday Morning, una película de 2006.

 Canciones 
 Sunday Mornin', canción del álbum homónimo de 1961 álbum de Grant Green.
 Sunday Morning del álbum de 1967 The Velvet Underground & Nico, de The Velvet Underground.

 Sunday Morning, de 1995 del álbum Tragic Kingdom del grupo No Doubt.
 Sunday Morning, de 2004 , álbum Songs about Jane'' del grupo Maroon 5.

Domingo